Termin GALK2 ima više značenja.

 N-acetilgalaktozamin kinaza, enzim
 Galaktokinaza